Roxy Music:

 Roxy Music — британская рок-группа.
 Roxy Music — дебютный альбом британской арт/глэм-рок-группы Roxy Music.